Бартоу:

 Бартоу, Джон-Дэвид (род. 1944) — американский астрофизик
 Бартоу — округ штата Джорджия, США